Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1952 s-a desfășurat în perioada 28 iulie - 2 august 1952, la Helsinki în Finlanda. Au fost 10 probe sportive, în care au participat 249 de concurenți din 43 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Statele Unite ale Americii, Italia și Polonia. România a câștigat 2 medalii: una de argint (Vasile Tiță) și una de bronz (Gheorghe Fiat), clasându-se pe locul 9 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1952
1952